Heliotropi, nom comú de Heliotropium europaeum
 Heliotropi (color)
 Heliotropi (mineral)